APP eller App kan syfta på:

 App – en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren, se tillämpningsprogram
 App – ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartmobiler och surfplattor, se Mobilapplikation
 .app – filformatet för datorprogram för Mac OS X och Mac OS se Lista över filändelser